И́горь Ники́тович Се́дак (3 октября 1923, Полтава — 12 января 2009, Киев) — советский и украинский архитектор. Заслуженный архитектор УССР (1977). Академик Академии искусств Украины (2004). Лауреат Государственной премии СССР в области архитектуры (1978).

Биография 
Родился 3 октября 1923 года в Полтаве.

Игорь Седак руководил Союзом архитекторов в течение 15 лет.

Умер 12 января 2009 года в Киеве.

Публикации 
Автор более 150 научных публикаций по архитектурным темам.
 Дом для хлебороба.

Примечания

Ссылки 
 3 октября 1923 года в Полтаве родился Игорь Никитович СЕДАК — архитектор, исследователь, педагог. Почетный член (академик) Академии искусств Украины (2004). Заслуженный архитектор Украины (1977). Лауреат Государственной премии СССР в области архитектуры — за ландшафтную архитектуру центра Донецка (1978). Член Национального союза архитекторов Украины.
 ІГОР МИКИТОВИЧ СЄДАК

Выпускники Киевского национального университета строительства и архитектуры